Lamberg, nobile famiglia austriaca
 Adam Lamberg, attore statunitense (1984 –)
 Johann Philipp von Lamberg, cardinale austriaco (1652-1712)
 Joseph Dominick von Lamberg, cardinale austriaco (1680-1761)
 Franz Philipp von Lamberg, generale austriaco (1791-1848)